Amerikai Egyesült Államok
 Wayne (Alabama)
 Wayne (Illinois)
 Wayne City (Illinois)
 Wayne (Indiana)
 Wayne (Kansas)
 Wayne (Maine)
 Wayne (Michigan)
 Wayne (Nebraska)
 Wayne (New Jersey)
 Wayne (New York)
 Wayne (Nyugat-Virginia)
 Wayne (Ohio)
 Wayne (Oklahoma)
 Wayne (Pennsylvania)
 Wayne (Lafayette megye, Wisconsin)
 Wayne (város, Washington megye, Wisconsin)
 Wayne (közösség, Washington megye, Wisconsin)
 Wayne megye (egyértelműsítő lap)